Osmo Vänskä – clarinettista, direttore d'orchestra e compositore finlandese
 Sami Vänskä – bassista finlandese, già strumentista dei Nightwish
 Satu Vänskä – violinista finlandese